

Accezione comune 
Carta – materiale
Carta – carta da gioco
Carta – carta geografica

Geografia

Romania 
Cârța – comune del distretto di Harghita
Cârța – comune del distretto di Sibiu

Persone 
Antonella Carta – calciatrice italiana
Armando Carta – ex calciatore italiano
Claudia Carta – calciatrice italiana
Davide Carta – ex pattinatore di velocità su ghiaccio italiano
Deborah Carta – ex cestista italiana
Dino Carta – partigiano italiano
Fabio Carta – pattinatore dello short track italiano
Federica Carta – cantante italiana
Francesco Carta – ex calciatore italiano
Gavino Penducho Carta – politico alla corte del re Filippo IV
Gianuario Carta detto Ariuccio – politico italiano
Giorgio Carta – dirigente italiano
Giorgio Carta – politico italiano
Giovanni Battista Carta – patriota italiano
John Carta – aviatore e paracadutista italiano naturalizzato statunitense
Marco Carta – cantante pop italiano
Maria Carta – cantautrice folk italiana
Maurizio Carta – urbanista, architetto e docente italiano.
Paolo Carta – musicista, chitarrista e produttore discografico italiano
Peppe Carta – musicista, contrabbassista e direttore d'orchestra italiano
Pier Luigi Carta – politico italiano
Pietro Carta – ex calciatore e presbitero italiano
Sebastiano Carta – pittore e poeta italiano

Altro 
Carta – una particolare funzione definita su una varietà
Carta – carta meteorologica
Carta – rivista in versione settimanale e mensile

Pagine correlate 
 Carte